«Deadache» — четвертий студійний альбом фінської хард-рок-групи Lordi, випущений у Фінляндії 29 жовтня 2008 року. Deadache був випущений протягом одного тижня у понад 30 різних країнах. Офіційний випуск альбому був у Клубі Tavastia в Гельсінкі 31 жовтня 2008 на Хеллоуїн.

Першим синглом альбому стала пісня «Bite It Like a Bulldog», яка була випущена 3 вересня 2008.

Список композицій 

 «SCG IV» — 0:42 (музика і текст: Mr.Lordi)
 «Girls Go Chopping» — 4:02 (Музика: Mr. Lordi, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Bite It Like A Bulldog» — 3:29 (музика: Mr.Lordi, OX, текст: Mr.Lordi)
 «Monsters Keep Me Company» — 5:28 (музика: Mr.Lordi, Kita, Amen, текст: Mr.Lordi)
 «Man Skin Boots» — 3:42 (музика: Mr.Lordi, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Dr. Sin Is In» — 3:47 (музика: Kita, Amen, текст: Mr.Lordi)
 «The Ghosts Of The Heceta Head» — 3:38 (музика: Mr.Lordi, Amen, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Evilyn» — 4:00 (музика & текст: Mr.Lordi)
 «The Rebirth Of The Countess» — 1:59 (музика: Awa, текст: Mr.Lordi, Awa)
 «Raise Hell In Heaven» — 3:32 (музика: Mr.Lordi, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Deadache» — 3:28 (музика: Mr.Lordi, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Devil Hides Behind Her Smile» — 4:12 (музика: Mr.Lordi, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Missing Miss Charlene» — 5:10 (музика: Mr.Lordi, PK Hell, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Hate At First Sight (Gigipack Bonustrack)» — 3:33 (музика: Mr.Lordi, PK Hell, текст: Mr.Lordi, Lipp(?))
 «Dead Bugs Bite (iTunes Version Bonustrack)» — 3:48 (музика: Mr. Lordi, текст: Mr. Lordi, Lipp)
 «The House (Finnish Version Bonustrack)» — 4:15 (музика: Neumann, текст: Mr. Lordi, Lipp (оригінальний текст Neumann)
 «Where's The Dragon (Japanese Version Bonustrack)» — 3:01 (музика: Kita, OX, Lipp, текст: Mr.Lordi, Lipp)
 «Beast Loose In Paradise» (Japanese Version Bonustrack) — 3:10 (музика і текст: Mr. Lordi)

Посилання 

 Рейтинг альбому на Allmusic 

Альбоми Lordi
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми